Дзардини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дзардини Лачеделли, Джулия (род. 2003) — итальянская кёрлингистка.
 Дзардини, Серджо (1931—1966) — итальянский бобслеист, пилот, выступавший за сборную Италии.
 Дзардини, Стефано (род. 1957) — итальянский кёрлингист.
 Дзардини, Эдоардо (род. 1989) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.